Hr.Ms. Terschelling (1942) (ex HMS MMS 174), een Nederlandse mijnenveger van het type MMS 105 feet.
 Hr.Ms. Terschelling (1943) (ex HMS MMS 234), een Nederlandse mijnenveger van het type MMS 105 feet.